Пётр Ле́вченко:
 Левченко, Пётр Алексеевич (1856—1917) — украинский живописец-пейзажист.
 Левченко, Пётр Гаврилович (1917—1982) — начальник войск противовоздушной обороны Сухопутных войск, генерал-полковник.
 Левченко, Пётр Иванович (1888—1958) — Герой Социалистического Труда.